Varijabla (promjenjivica), pojam je koji označava veličinu promjenljive vrijednosti, a može značiti i:

 varijabla (računarstvo)
 slučajna varijabla, u teoriji vjerojatnosti

Literatura 
 članak varijabla, u djelu: Slaven Ravlić, gl. ur., Hrvatska enciklopedija, Mrežno izdanje, Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb, 2016., 
 URL: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63909 (zadnji put pristupljeno na dan 22. prosinca 2016.).